Malinao (Aklan), een gemeente in de Filipijnse provincie Aklan;
 Malinao (Albay), een gemeente in de Filipijnse provincie Albay;
 Malinao (vulkaan), een vulkaan.